Санчо III од Кастиље (Толедо, 1134 — Толедо, 31. август 1158) био је краљ Кастиље. Био је син Алфонса VII од Леона и Кастиље и Беренгарије од Барселоне.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1134.
Умрли 1158.
Династија Ивреа